Brandérion  (en bretón Branderion
) es una población y comuna francesa, situada en la región de Bretaña, departamento de Morbihan, en el distrito de Lorient y cantón de Hennebont.

Demografía

Referencias 

ES UN AMIGO MIO

Enlaces externos 
 INSEE

Branderion